2 miejscowości w Polsce: 
 Okulice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Okulice – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa